Джордж Вільям Парґетер (; 24 лютого 1923, Калгарі, Альберта, Канада — 
2 жовтня 2005, Калгарі, Альберта, Канада) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Займався хокеєм у рідному місті. Професійну хокейну кар'єру розпочав у 1941 році, виступав у  за ХК «Калгарі Роялз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд з АХЛ та ЗХЛ. У сезоні 1946–1947 провів за ХК «Монреаль Канадієнс» у НХЛ 4 матчі.

Статистика

Примітки

Посилання
 
 
 Джордж Парґетер  на сайті «Hockey Reference»
 Джордж Парґетер на сайті «Ice Hockey Wiki»
 Джордж Парґетер на сайті «McInnis & Holloway Funeral Homes»

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ